Эдгар Уэлс Пейдж (; ) — английский хоккеист на траве, полузащитник. Олимпийский чемпион 1908 года.

Биография 

Эдгар Пейдж родился 31 декабря 1884 года в британском городе Вулвергемптон.

После окончания школы играл в футбол, крикет и хоккей на траве, где представлял команды «Пенн-Филдс», «Вулвергемптон» и «Нортгемптон» и сборную Стаффордшира. В 1907—1920 годах выступал за сборную Англии по хоккею на траве, провёл 16 матчей.

В 1908 году вошёл в состав сборной Англии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции центрального полузащитника, провёл 3 матча, мячей не забивал.

В 1905—1927 годах играл в крикет за Стаффордшир в чемпионате малых графств Англии, провёл один первоклассный матч.

Участвовал в Первой мировой войне, награждён Военным крестом.

Умер 12 мая 1956 года в Вулвергемптоне.

Примечания 

Спортсмены по алфавиту
Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Хоккеисты на траве Англии
Крикетчики Великобритании
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве
Участники Первой мировой войны (Великобритания)